Csehország – a mai modern állam, az 1992 óta létező Cseh Köztársaság
Csehország (történelmi tartomány) – a Cseh- és Morvaországként emlegetett történelmi terület cseh része
Cseh Királyság – a Cseh- és Morvaországot, valamint egy időben Sziléziát is magában foglaló történelmi állam
Csehszlovákia – az 1918–1992 között létező közös cseh–szlovák állam
Cseh–Morva Protektorátus – az 1939–1945 között a németek által megszállt területen felállított bábállam
Csehország, Bózsva településrésze